«Те́плице» — чешский футбольный клуб из одноимённого города. Выступает в Первой лиге.

Прежние названия 
 1945 — СК Теплице-Шанов ()
 1948 — Сокол Теплице ()
 1949 — ЗСЕ Техномат Теплице ()
 1951 — ЗСЕ Водотехна Теплице ()
 1952 — ЗСЕ Ингстав Теплице ()
 1953 — ДСО Татран Теплице ()
 1960 — ТЕ Слован Теплице ()
 1966 — ТЕ Скло Унион Теплице ()
 1991 — ТФК ВТЕ Теплице ()
 1993 — ФК Фридрих Теплице ()
 1994 — ФК Теплице ()

Достижения 
 Вице-чемпион Чехии: 1998/99
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии: 2004/05
 Обладатель Кубка Чехии: 2002/03, 2008/09

Выступление в еврокубках 
По состоянию на 23 ноября 2022 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Итоговая статистика

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Первой лиги 

Футбольные клубы Чехии
ФК «Теплице»